Александър Солунски може да се отнася за:

 Александър Солунски, солунски мъченик от III век, почитан като светец от Православната църква;
 Александър Солунски, солунски архиепископ от IV век, почитан като светец от Православната църква;
 Александър Солунски, солунски новомъченик от XVIII век, почитан като светец от Православната църква.